Vlčice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Vlčice, Gemeinde im Okres Trutniv
 Vlčice u Javorníka, Gemeinde im Okres Jeseník
 Vlčice, Ortsteil von Blovice, Okres Plzeň-jih
 Vlčice, Ortsteil von Loštice, Okres Šumperk
 Vlčice, Ortsteil von Střížovice u Kunžaku, Okres Jindřichův Hradec

Vlčice bezeichnet mehrere Berge in Tschechien
 Vlčice (Lausitzer Bergland), Berg (513,1 m) im Lausitzer Bergland südöstlich von Šluknov (Schluckenau)